Samoilovs ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandrs Samoilovs (* 1985), lettischer Beachvolleyballspieler
 Vitālijs Samoilovs (* 1962), lettischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Samoilov
 Samoilow